Тимерся́нское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Цильнинского района Ульяновской области. Административный центр — село Средние Тимерсяны.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Ульяновской области от 13 июля 2004 года № 043-ЗО «О муниципальных образованиях Ульяновской области».

Население

Состав сельского поселения 
В состав поселения входят 3 населённых пункта — 34 села.

Известные жители 
 Тимерзеньзэм, Анисия Васильевна (1893—1975) — деятель чувашской литературы, поэтесса (мемориальная доска на здании Нижнетимерсянской школы).
 Воробьев Егор Терентьевич (16.04.1918-23.01.2011) - Гвардии младший сержант, Герой Советского Союза (его имя носит Среднетимерсянская средняя школа)
 Корнилов Иван Иванович (26.04.1904-03.07.1976) - Советский учёный, специалист в области физикохимии и металлохимии (мемориальная доска на здании сельского клуба)

Примечания

(Источники 
 Цильнинский район

Сельские поселения Ульяновской области
Муниципальные образования Цильнинского района